В настоящее время существует примерно 284 торговых дома шампанских вин. В 2004 году 55 % продаж шампанского (170 миллионов бутылок) пришлось на 12 основных торговых групп. Шесть наиболее крупных из них — LVMH, Vranken-Pommery Monopole, LANSON-BCC Group, Laurent-Perrier, Pernod Ricard и Lombard-et-Médot.

Продажи немиллезимного шампанского брют ежегодно составляют от 80 % до 85 % всех продаж.

Продажи миллезимных кюве составляют не более 5 % от общего объема продаж шампанского. Эта категория шампанского служит, главным образом, для создания индивидуального образа бренда с целью повышения общего объёма продаж и для стимулирования обсуждений особенностей разных брендов. Владельцы брендов организуют самые разные мероприятия вокруг своих миллезимных вин, чтобы поддержать интерес со стороны общества и профессионалов.

Великие дома шампанских вин

Примечания

Небольшие дома шампанских вин 
Лучший способ узнать продукцию этих домов – проехать по Туристической дороге шампанского.

Ссылки 
 Справочник винодельческих домов шампанских вин
 Великие винодельческие дома Шампани

 
Экономика региона Гранд-Эст